Турука́ — топоним и гидроним:
 Турука — село в Усть-Кутском городском поселении Усть-Кутского района Иркутской области;
 Турука — река в Усть-Кутском районе Иркутской области.